Pietro Verri, escritor y periodista ilustrado italiano
 Walter Verri, un político uruguayo